Андрей Алексеевич Волков:
 Волков, Андрей Алексеевич (1914—1981) — Герой Советского Союза.
 Волков, Андрей Алексеевич (род. 1974) — российский биатлонист и тренер.